Shali kan syfta på följande platser:

Bhutan 
2 Shali (ort),

Kina 
4 Shali (socken), Guangxi,

Ryssland 
5 Sjali, ort, Tjetjenien, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar